Хёинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хёинг, Бернд (род. 1955) — немецкий гребец.
 Хёинг, Йенс (род. 1987) — немецкий автогонщик.
 Хёинг, Карл (? — 1923) — немецкий шахматист.